Dalby – miejscowość w Szwecji, w gminie Lund
 Dalby – miejscowość w Danii, w gminie Faxe
 Dalby – miejscowość w Danii, w gminie Kerteminde
 Dalby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Dalby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Dalby-cum-Skewsby – civil parish w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Dalby Forest – kompleks leśny w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Dalby – miejscowość w Australii, w stanie Queensland